Chasmias är ett släkte av steklar som beskrevs av William Harris Ashmead 1900. Chasmias ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Chasmias